Viikusjärvi (meer), meer in Zweden;
Viikusjärvi (plaats), dorp aan het meer.